Уолтер Арнотт (; 12 мая 1861, Глазго, Шотландия — 18 мая 1931, там же) — шотландский футболист, защитник, наиболее известный по выступлениям за клуб «Куинз Парк» и национальную сборную Шотландии. Один из лучших шотландских игроков Викторианской эпохи.

Карьера 
Первыми клубами в карьере Уолтера были «Матильда», «Эшфилд» и «Поллокшилдс Атлетик». В 1882 году он присоединился к «Куинз Парк». Дебют защитника состоялся 11 сентября того же года в матче кубка Шотландии против клуба «Тисл» (предшественника «Инвернесс Каледониан Тисл»). В составе «пауков» Уолтер провёл одиннадцать сезонов, четырежды выиграв кубок Шотландии, и трижды — кубок Милосердия. Он неоднократно принимал участие в матчах других команд в качестве гостевого игрока. В 1895 году, на закате своей карьеры, защитник провёл по одной игре за «Селтик» (в чемпионате Шотландии против «Терд Ланарк») и английский «Ноттс Каунти». 

Уолтер впервые был вызван в национальную сборную Шотландии в 1883 году: 11 марта он принял участие в игре со сборной Уэльса. Всего защитник провёл четырнадцать встреч за национальную команду, десять из которых были со сборной Англии.

Статистика выступлений за сборную Шотландии 

Итого: 14 матчей / 0 голов; 7 побед, 3 ничьи, 4 поражения.

Достижения

Командные 
 «Куинз Парк»
 Обладатель кубка Шотландии (4): 1882, 1884, 1886, 1893
 Обладатель кубка Милосердия (3): 1883, 1884, 1885

 «Линфилд»
 Обладатель кубка Северной Ирландии (1): 1891

Примечания

Ссылки 
 Профиль на National Football Teams

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Куинз Парк»
Игроки ФК «Терд Ланарк»
Игроки ФК «Килмарнок»
Игроки ФК «Линфилд»
Игроки ФК «Коринтиан»
Игроки ФК «Селтик»
Игроки ФК «Ноттс Каунти»